Cheli bezeichnet:
 Porto Cheli, ein Dorf im Gemeindebezirk Kranidi, Griechenland
Cheli (Jargon), ein Argot und saloppe Umgangssprache in Madrid
 Cheli (Russland), ein Dorf der Republik Dagestan, Russland
 Cheli (Sprache), eine Lolo-Sprache

Cheli ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Cheli (1918–2013), vatikanischer Diplomat und Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Maurizio Cheli (* 1959), italienischer Luftwaffenoffizier und Astronaut